Mohamed Wajih Sbihi (né le 15 juillet 1966 à Casablanca) est un chef d’entreprise marocain. Il est actuellement directeur général de North Africa Tobacco Company et président de Tijara 2020.

Biographie 
Mohamed Wajih Sbihi a obtenu un baccalauréat en sciences économiques du Lycée Descartes en 1986. Ensuite, il intègre l’Ecole Supérieure de Commerce de Marrakech et réussit à décrocher un diplôme en 1991.

En 2007, il parvient à obtenir son MBA de l’Ecole Supérieure de Commerce de Paris.

Carrière 
Mohamed Wajih Sbihi entame sa carrière professionnelle, en 1991, en tant que promoteur commercial chez Crédit Du Maroc.

En 1995, il rejoint 5XC comme directeur de développement des partenariats. Cinq ans plus tard, il intègre Les Eaux Minérales d’Oulmès, entreprise marocaine produisant l’eau minérale (Sidi Ali, Ain Ifrane), l’eau gazeuse (Oulmès) et l’eau de table (Bahia). Il prend la fonction de directeur commercial et marketing et se charge de la mise en place de la stratégie commerciale et le développement des partenariats.

En 2006, il est appelé par Imperial Tobacco Group, spécialisée dans l’importation et distribution de tabacs, pour prendre en charge le poste de directeur d’exploitation.

En 2011, il est nommé directeur général de North Africa Tobacco Company (NATC), active également dans le secteur des tabacs et distributeur exclusif de Japan Tobacco International, Nakhla et Davidoff et plusieurs autres marques au Maroc.

En 2016, il est élu président de la Commission Douanes de Tijara 2020 (Fédération des Métiers de Distribution des Produits de Grande Consommation); une fédération qui réunit des opérateurs du secteur du commerce et de la distribution au Maroc, et servant comme interlocuteur commun auprès des pouvoirs publics. En 2019, il devient membre du bureau éxecutif.

Lors d’une assemblée générale tenue le 3 mars 2020, et en présence du président d’honneur Moncef Belkhayat, il est élu à l’unanimité président exécutif de Tijara 2020. Il succède à Chakib Alj, qui préside actuellement la Confédération Générale des Entreprises du Maroc.

Sous sa direction, la NATC a remporté plusieurs prix comme le prix du 4ème meilleur employeur au Maroc en 2015 et le trophée de la transformation de l'ESSEC en 2019.

Vie privée 
Mohamed Wajih Sbihi est marié et père de 3 enfants.

Notes et références 

Naissance en 1966
Naissance à Casablanca
Personnalité liée à Casablanca
Homme d'affaires marocain
Chef d'entreprise marocain